Eglingen ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Eglingen, Gemeinde im Département Haut-Rhin (Oberelsass), Region Grand Est, Frankreich
 Eglingen (Dischingen), Gemeindeteil und Dorf von Dischingen im Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Eglingen (Hohenstein), Gemeindeteil und Dorf von Hohenstein im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Egling